W Polsce
 Maluszyn – wieś w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Żytno 
 Maluszyn – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sierpeckim, w gminie Szczutowo
 Maluszyn – dawna gmina
 Maluszyn – dawna gromada

Zobacz też 
 Małoszyna (Małyszyna)